Омуа () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Івлін
 Омуа () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер

Скорочення:
 ОМУА (Об'єднання Мистців Українців в Америці) — організація українських митців на теренах Сполучених Штатів Америки.